Oleksandriwka (ukrainisch , russische Entsprechung meistens Alexandrowka []) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
 Oleksandriwka (Bilohirsk), Dorf im Rajon Bilohirsk
 Oleksandriwka (Krasnohwardijske), Dorf im Rajon Krasnohwardijske

Oblast Charkiw:
 Oleksandriwka (Charkiw, Jakowliwka), Dorf im Rajon Charkiw, Landratsgemeinde Jakowliwka
 Oleksandriwka (Charkiw, Zyrkuny), Dorf im Rajon Charkiw, Landratsgemeinde Zyrkuny
 Oleksandriwka (Isjum, Hussariwka), Dorf im Rajon Isjum, ehemalige Landratsgemeinde Hussariwka
 Oleksandriwka (Isjum, Podoliwka), Dorf im Rajon Isjum, ehemalige Landratsgemeinde Podoliwka
 Oleksandriwka (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky
 Oleksandriwka (Bohoduchiw), Dorf im Rajon Bohoduchiw
 Oleksandriwka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
 Oleksandriwka (Kehytschiwka), Dorf im Rajon Kehytschiwka
 Oleksandriwka (Krasnohrad), Dorf im Rajon Krasnohrad
 Oleksandriwka (Losowa), Dorf im Rajon Losowa
 Oleksandriwka (Sachnowschtschyna), Dorf im Rajon Sachnowschtschyna
 Oleksandriwka (Satschepyliwka), Dorf im Rajon Satschepyliwka
 Oleksandriwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk
 Oleksandriwka (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw (Charkiw)
 Oleksandriwka (Walky), Dorf im Rajon Walky

Oblast Cherson:
 Oleksandriwka (Cherson), Dorf im Rajon Cherson
 Oleksandriwka (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk
 Oleksandriwka (Skadowsk, Tschulakiwka), Dorf im Rajon Skadowsk, Landgemeinde Tschulakiwka
 Oleksandriwka (Skadowsk, Kalantschak), Dorf im Rajon Skadowsk, Siedlungsgemeinde Kalantschak
 Oleksandriwka (Skadowsk), Dorf im Rajon Skadowsk, Stadtgemeinde Skadowsk (bis 2016 Ptachiwka)

Oblast Chmelnyzkyj:
 Oleksandriwka (Horodok), Dorf im Rajon Horodok (Chmelnyzkyj)
 Oleksandriwka (Stara Synjawa), Dorf im Rajon Stara Synjawa

Oblast Dnipropetrowsk:
 Oleksandriwka (Dnipro), Dorf im Rajon Dnipro
 Oleksandriwka (Jurjiwka), Dorf im Rajon Jurjiwka
 Oleksandriwka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
 Oleksandriwka (Mahdalyniwka), Dorf im Rajon Mahdalyniwka
 Oleksandriwka (Meschowa), Dorf im Rajon Meschowa
 Oleksandriwka (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol
 Oleksandriwka (Petropawliwka), Dorf im Rajon Petropawliwka
 Oleksandriwka (Pokrowske), Dorf im Rajon Pokrowske
 Oleksandriwka (Solone), Dorf im Rajon Solone
 Oleksandriwka (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
 Oleksandriwka (Tomakiwka), Dorf im Rajon Tomakiwka
 Oleksandriwka (Schyroke), Dorf im Rajon Schyroke

Oblast Donezk:
 Oleksandriwka (Kramatorsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Kramatorsk
 Oleksandriwka (Marjinka), Siedlung städtischen Typs im Rajon Marjinka
 Oleksandriwka (Kramatorsk, Oleksandriwka), Siedlung städtischen Typs im Rajon Kramatorsk, Siedlungsgemeinde Kramatorsk
 Oleksandriwka (Kramatorsk, Lyman), Dorf im Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Lyman
 Oleksandriwka (Kramatorsk, Tscherkaske), Dorf im Rajon Kramatorsk, Siedlungsgemeinde Tscherkaske
 Oleksandriwka (Starobeschewe), Dorf im Rajon Starobeschewe

Oblast Kiew:
 Oleksandriwka (Myroniwka), Dorf im Rajon Myroniwka

Oblast Kirowohrad:
 Oleksandriwka (Oleksandriwka, Kirowohrad), Siedlung städtischen Typs im Rajon Oleksandriwka (Kirowohrad)
 Oleksandriwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf im Rajon Dobrowelytschkiwka
 Oleksandriwka (Dolynska), Dorf im Rajon Dolynska
 Oleksandriwka (Holowaniwsk), Dorf im Rajon Holowaniwsk
 Oleksandriwka (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj
 Oleksandriwka (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska
 Oleksandriwka (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija
 Oleksandriwka (Petrowe), Dorf im Rajon Petrowe
 Oleksandriwka (Ustyniwka), Dorf im Rajon Ustyniwka

Oblast Luhansk:
 Oleksandriwka (Sjewjerodonezk), Dorf im Rajon Sjewjerodonezk
 Oleksandriwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe
 Oleksandriwka (Swerdlowsk), Dorf im Rajon Swerdlowsk
 Oleksandriwka (Schtschastja), Dorf im Rajon Schtschastja

Oblast Mykolajiw:
 Oleksandriwka (Wosnessensk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Wosnessensk
 Oleksandriwka (Beresanka), Dorf im Rajon Beresanka
 Oleksandriwka (Domaniwka), Dorf im Rajon Domaniwka, Landratsgemeinde Oleksandriwka
 Oleksandriwka (Domaniwka, Wolodymyriwka), Dorf im Rajon Domaniwka, Landratsgemeinde Wolodymyriwka
 Oleksandriwka (Baschtanka, Wolodymyriwka), Dorf im Rajon Baschtanka, Landgemeinde Wolodymyriwka
 Oleksandriwka (Nowa Odessa), Dorf im Rajon Nowa Odessa
 Oleksandriwka (Baschtanka, Horochiwske), Dorf im Rajon Baschtanka, Landgemeinde Horochiwske

Oblast Odessa:
 Oleksandriwka (Odessa, Tschornomorsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Odessa, Stadtgemeinde Tschornomorsk
 Oleksandriwka (Bolhrad), Dorf im Rajon Bolhrad
 Oleksandriwka (Kodyma), Dorf im Rajon Kodyma
 Oleksandriwka (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka
 Oleksandriwka (Odessa, Fontanka), Dorf im Rajon Odessa, Landgemeinde Fontanka
 Oleksandriwka (Podilsk), Dorf im Rajon Podilsk
 Oleksandriwka (Okny), Dorf im Rajon Okny
 Oleksandriwka (Ljubaschiwka), Dorf im Rajon Ljubaschiwka
 Oleksandriwka (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna
 Oleksandriwka (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
 Oleksandriwka (Schyrjajewe), Dorf im Rajon Schyrjajewe

Oblast Poltawa:
 Oleksandriwka (Hrebinka), Dorf im Rajon Hrebinka
 Oleksandriwka (Koselez), Dorf im Rajon Koselez
 Oleksandriwka (Lubny), Dorf im Rajon Lubny
 Oleksandriwka (Pyrjatyn), Dorf im Rajon Pyrjatyn
 Oleksandriwka (Tschornuchy), Dorf im Rajon Tschornuchy

Oblast Riwne:
 Oleksandriwka (Kostopil), Dorf im Rajon Kostopil
 Oleksandriwka (Rokytne, Riwne), Dorf im Rajon Rokytne (Riwne)

Oblast Saporischschja:
 Oleksandriwka (Melitopol, Jakymiwka), Dorf im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Jakymiwka
 Oleksandriwka (Melitopol, Plodorodne), Dorf im Rajon Melitopol, Landgemeinde Plodorodne
 Oleksandriwka (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol, Landgemeinde Oleksandriwka
 Oleksandriwka (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk

Oblast Schytomyr:
 Oleksandriwka (Korosten), Dorf im Rajon Korosten
 Oleksandriwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel
 Oleksandriwka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr

Oblast Sumy:
 Oleksandriwka (Bilopillja), Dorf im Rajon Bilopillja
 Oleksandriwka (Buryn), Dorf im Rajon Buryn
 Oleksandriwka (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn
 Oleksandriwka (Sumy), Dorf im Rajon Sumy
 Oleksandriwka (Welyka Pyssariwka), Dorf im Rajon Welyka Pyssariwka

Oblast Transkarpatien:
 Oleksandriwka (Chust), Dorf im Rajon Chust

Oblast Tscherkassy:
 Oleksandriwka (Schaschkiw), Dorf im Rajon Schaschkiw
 Oleksandriwka (Swenyhorodka), Siedlung im Rajon Swenyhorodka

Oblast Tschernihiw:
 Oleksandriwka (Bobrowyzja), Dorf im Rajon Bobrowyzja
 Oleksandriwka (Korjukiwka), Dorf im Rajon Korjukiwka
 Oleksandriwka (Ripky), Dorf im Rajon Ripky
 Oleksandriwka (Semeniwka), Dorf im Rajon Semeniwka (Tschernihiw)

Oblast Winnyzja:
 Oleksandriwka (Lypowez), Dorf im Rajon Lypowez
 Oleksandriwka (Lityn), Dorf im Rajon Lityn
 Oleksandriwka (Schmerynka), Dorf im Rajon Schmerynka
 Oleksandriwka (Tomaschpil), Dorf im Rajon Tomaschpil
 Oleksandriwka (Trostjanez), Dorf im Rajon Trostjanez (Winnyzja)
 Oleksandriwka (Winnyzja), Dorf im Rajon Winnyzja

Oblast Wolyn:
 Oleksandriwka (Luzk), Dorf im Rajon Luzk
 Oleksandriwka (Roschyschtsche), Dorf im Rajon Roschyschtsche

Siehe auch:
 Oleksandrija (Begriffsklärung)
 Oleksandriwsk
 Alexandrowka